Ashville kan henvise til:

 I USA
 Ashville, Alabama, en by
 Ashville, Ohio, en by
 Ashville, Pennsylvania, en by

 Andre steder
 Ashville, Australien, en by
 Ashville, Canada, en by

Se også